O Torneio de Abertura do Sal de 2017 foi a 17a temporada de Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão e o segundo dividir em dois grupos e divisões com um jogo final.

O campeão do torneio foi o Sport Clube Santa Maria e conquistou o segundo título e recente do clube, venceu em tempo extra com 1-0 sobre Académico do Aeroporto do Sal.

O golos totais finalizaram 31.

Grupo Desportivo Oásis Atlântico, o novo clube da ilha baseado na cidade de Santa Maria jogou o primeiro jogo oficial regional de clube, jogou em Segunda Divisão unicamente por uma temporada, na próxima temporada escalado em Primeira Divisão.

Clubes

Primeira Divisão

Grupo A
ASGUI - Santa Maria
GD Florença - Santa Maria
Os Gaviões - Hortelã, Espoargos
Sport Club Santa Maria

Grupo B
Associação Académica do Sal - Espargos
Académico do Aeroporto do Sal - Espargos
Futebol Clube Juventude - Morro Curral, Espargos
GD Palmeira - Santa Maria

Segunda Divisão

Grupo A
Chã de Matias - na onònimo bairro do Espargos
GD Oásis Atlântico - Santa Maria - o clube de oeste da cidade
Verdun-Pedra de Lume

Grupo B
Jovens Unidos de Ribeira Funda (JURF), Espargos
Nova Geração
GDRC Pretória - Espargos

Resumo da Temporada
A edição 2017-18 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o SC Santa Maria

Classificação Final

Primeira Divisão

Grupo A

Grupo B

Final

Segunda Divisão
1a: SC Verdun de Pedra de Lume

Estatísticas
Melhor vitória::  Santa Maria 6-2 Os Gaviões (29 de outubro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Sal de Futebol á site de FCF
 

Sal Associacao